Асколі () — багатозначний термін, що входить у назву населеного пункту, муніципалітету, регіону в Італії, футбольного клубу, є італійським прізвищем, входить у назву діагностичного тесту в медицині.

Італійські прізвища 
 Чекко д'Асколі (1269—1397) — поет, лікар, вчитель, філософ і астролог.
 Граціадіо Асколі (1829—1907) — мовознавець.
 Джуліо Асколі (1843—1896) — математик.
 Альфредо Асколі (1863—1942) — юрист.
 Джуліо Асколі (1879—1916) — лікар.
 Мауріціо Асколі (1876—1958) — лікар.
 Альберто Асколі (1877—1957) — бактеріолог, патолог, гігієніст, хімік.
 Гвідо Асколі (1877—1957) — математик.
 Макс Асколі (1898—1978) — американський правник італійського походження.

Населені пункти 
 Асколі-Пічено — італійська провінція та її столиця.
 Асколі-Сатріано — назва муніципалітету в Італії, в провінції Фоджа.

Футбольний клуб 
 Асколі — футбольний клуб з міста Асколі-Пічено

Діагностична реакція в медицині 
 Реакція Асколі — лабораторний тест для діагностики сибірки. Його відкрив Альберто Асколі.

Святі 
 Конрад з Асколі — італійський католицький чернець і місіонер, святий, його згадують 19 квітня.